Общество с ограниченной ответственностью «К-Телеком» — российская телекоммуникационная компания, официально начала свою деятельность как сотовый оператор в августе 2014 года. Компания основана с целью развития связи и телекоммуникаций на территории Крыма, строительства современных высокотехнологичных объектов и сооружений связи. Win Mobile стал официально первым оператором сотовой связи в Крыму, который начал свою деятельность вскоре после присоединения Крыма к России.

Основные услуги 
 Сотовая связь стандарта GSM
 Сеть четвёртого поколения 4G LTE

История деятельности 
Компания была основана в мае 2014 года и начала свою деятельность в августе того же года. Спустя 2 года компания запустила и сети 4G однако они работают только в относительно крупных городах Крыма. 100 % акций ООО «К-Телеком» принадлежит ОАО «Мобильные Телесистемы».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Телекоммуникационные компании России
Компании Крыма
Операторы сотовой связи России
Интернет-провайдеры России